Cyrillus (soms ook Cyrillius, Kyril, Kyrillos) van het Griekse Κύριλλος is de naam van meerdere personen:
Cyrillus van Alexandrië († 444), kerkvader en patriarch van Alexandrië
Cyrillus van Antiochië (†303), patriarch van Antiochië
Cyrillus van Skythopolis († ca. 558), hagiograaf
Cyrillus van Trier (5e eeuw), bisschop van Trier
Cyrillus van Jeruzalem († 18 maart 386), katecheet, kerkvader en patriarch van Jeruzalem
Cyrillus van Saloniki (827-869), apostel van de Slaven, patroonheilige van Europa
Cyrillus van Constantinopel († 1234), heilige, karmeliet
Cyrillus Ibn Laqlaq, ook: Cyrillus III, († 1243), Koptisch patriarch van Alexandrië

Cyrillus Aphrem Karim (1965-), patriarch van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië 
Kirill van Moskou (1946-), patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk

Een aantal patriarchen van Constantinopel:
Cyrillius I Lucaris (17e eeuw)
Cyrillius II Kontares (17e eeuw)
Cyrillius III (regeerperiode 1652-1654)
Cyrillius IV(regeerperiode 1711-1713)
Cyrillius V (regeerperiode 1748-1751, 1752-1757)
Cyrillius VI (regeerperiode 1813-1818)
Cyrillius VII (regeerperiode 1855-1860)

Cyril van Bulgarije (1895-1945), prins van Bulgarije